Psychosis – film del 2010 diretto da Reg Traviss
 Psychosis – singolo dei Dope D.O.D. feat. Sean Price del 2012
 Psicosis – wrestler messicano